

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Leszno (1) 
 13 czerwca 1987 r. (sobota),  Leszno

Awans: 8 do finału kontynentalnego

Krumbach (2) 
 14 czerwca 1987 r. (niedziela),  Krumbach (Schwaben)

Awans: 8 do finału kontynentalnego

Finał kontynentalny 
 26 lipca 1987 r. (niedziela),  Lonigo

Awans: 4+1 do finału światowego oraz Henny Kroeze z Holandii

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Nässjö (1) 
 3 maja 1987 r. (niedziela),  Nässjö

Awans: 10 do finału szwedzkiego

Lindesberg (2) 
 3 maja 1987 r. (niedziela),  Lindesberg

Awans: 10 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 19 maja 1987 r. (wtorek),  Mariestad
 20 maja 1987 r. (środa),  Eskilstuna
 12 maja 1987 r. (czwartek),  Vetlanda

Awans: 8 do finału skandynawskiego oraz Jimmy Nilsen
Uwaga! Jörgen Johansson zastąpił Thomasa Eka

Finał duński 
 17 maja 1987 r. (niedziela),  Slangerup

Awans: 6 do finału skandynawskiego oraz Jan Osvald Pedersen

Finał skandynawski 
 14 czerwca 1987 r. (niedziela),  Norrköping

Awans: 7+1 do finału interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnoty Narodów

Finał brytyjski 
 31 maja 1987 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 9 do finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnoty Narodów 
 14 czerwca 1987 r. (niedziela),  Manchester – Belle Vue

Awans: 11 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 13 czerwca 1987 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 5 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 5 lipca 1987 r. (niedziela),  Bradford

Awans: 9+1 do finału interkontynentalnego

Finał interkontynentalny 
 26 lipca 1987 r. (niedziela),  Vojens

Awans: 11+1 do finału światowego
Uwaga! Chris Morton zastąpił Kelly’ego Morana

1987
1987 w sporcie żużlowym